Il doppio femminile  del torneo di tennis Mildura Grand Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Ksenija Lykina e Yurika Sema che hanno battuto in finale Bojana Bobusic e Emily Webley-Smith 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Ksenija Lykina /  Yurika Sema (Campionesse)
 Bojana Bobusic /  Emily Webley-Smith (finale)

 Hao Chen Tang /  Ran Tian (semifinali)
 Eri Hozumi /  Mari Tanaka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mildura Grand Tennis International 2013